Акобо (Akobo) — топоним:
 Акобо —  река в Африке, протекает по территории Южного Судана и Эфиопии.
 Акобо —  округ южносуданской провинции Джонглей.
 Акобо —  город в одноименном округе южносуданской провинции Джонглей.
 Акобо —  аэропорт в одноименном городе южносуданской провинции Джонглей.
 Акобо —  вореда (административная единица), входящая в состав эфиопского региона Гамбела.